Floor steht für:

 , eine Abrundungsfunktion, siehe Abrundungsfunktion und Aufrundungsfunktion
 Zinsfloor, die Zinsuntergrenze bei Zinsderivaten, siehe Zinscap und Zinsfloor

Floor ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Sagapolutele Floor (* 1961), amerikanisch-samoanischer Beachhandballtrainer und Sportfunktionär
 Danielle Floor (* 2000), amerikanisch-samoanische Beachhandballspielerin
 Emmi Floor (* 1993), finnische Biathletin
 Kim Floor (* 1948), finnischer Schlagersänger
 Stephanie Floor (* 2000), amerikanisch-samoanische Beachhandballspielerin

Siehe auch:
 Flohr
 Flor (Begriffsklärung)